Kalynez ist der Familienname von:

 Ihor Kalynez (* 1939), ukrainischer Dichter und Schriftsteller
 Iryna Kalynez (1940–2012), ukrainische Dichterin, Schriftstellerin, Politikerin und Dissidentin